

Населені пункти та їхні частини

 Хелсти — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Хелсти — село в гміні Ружан Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Хелсти — осада в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки